Le Bang-Bang Club est un groupe de photojournalistes des townships de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud entre 1990 et 1994.
 The Bang-Bang Club est un livre de 2000 de Greg Marinovich et João Silva qui raconte leurs expériences au sein du Bang-Bang Club.
 The Bang Bang Club est un film de 2010 adapté du livre.